Deliu este un prenume și un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Deliu Petroiu (1922–2008), estetician, critic de artă și profesor universitar român.
 Tudor Deliu (n. 1955), politician, profesor, conferențiar universitar și lector moldovean.

Vezi și
 Listă de nume românești - litera D

Prenume românești